Hirlbach ist ein geographischer Name:

 Hirlbach (Ellwangen), Weiler im Stadtteil Pfahlheim, Stadt Ellwangen (Jagst), Ostalbkreis, Baden-Württemberg
 Hirlbach (Schwarzach), linker Zufluss der Schwarzach (zur Altmühl) zwischen deren Kirchdorf Hausen und der Stadt Greding, Landkreis Roth, Bayern

Siehe auch:
 Hierlbach
 Irlbach